Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 и 14 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 16,65 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в утренней программе 12 августа 2014 года. Действующий чемпион Европы в помещении итальянец Даниэле Греко не смог совершить попытки из-за разрыва ахиллова сухожилия, которое он получил во время пробных прыжков на стадионе непосредственно перед квалификацией.

Финал 

Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин прошли 14 августа 2014 года. Уже в первой попытке определилась тройка лидеров: француз Бенжамен Компаоре установил личный рекорд и лучший результат сезона в Европе — 17,46 м, а два россиянина, Люкман Адамс и Алексей Фёдоров, совершили прыжки за 17 метров. В дальнейшем никто из оставшихся соперников не смог даже ненадолго потеснить их с пьедестала. Сами призёры также обошлись без улучшения собственного результата и остались на прежних местах.

 Результаты Люкмана Адамса из России были аннулированы 1 февраля 2019 года решением Спортивного арбитражного суда. На основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова был сделан вывод, что спортсмен принимал допинг.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки